Квалификациите за Световното първенство по футбол 2014 в зона Азия включва 43 отбора от континента, които спорят за четири директни квоти за световното първенство и едно място, което ще бъде определено след плейоф срещу петия отбор в зона КОНМЕБОЛ, което бе избрано, чрез жребий на случаен принцип, преди това ФИФА решаваше как ще се играят плейофите (2010 срещу отбор от ОФК, 2006 срещу отбор от КОНКАКАФ)

Формат 
Главния жребий за квалификациите се проведе в Бразилия на 30 юли 2011. АФК съобщи, че ще използва начина на квалификация от предните квалификации за първенството през 2010.

Квалификациите започват с два квалификационни кръга с мачове от типа всеки-срещу-всеки – първият кръг се проведе на 29 юни и 2 и 3 юли, а вторият на 23 и 28 юли – пресявайки 43-те отбора до 20. Като формата през 2010 година, 20-те отбора се разпределят в 5 групи по 4 отбора, като мачовете ще се играят между септември 2011 и февруари 2012. Първите 2 отбора от всяка група се класират за следващата фаза от 2 групи по 5 отбора, които ще се играят през 2012 година. Първите 2 отбора от всяка група се класират директно за финалите, като двата 3-ти отбора от групите играят един срещу друг в континентален плейоф. Победителя от континенталния плейоф има шанс за класиране на финалите след като ще се изправи срещу 5-ия отбор от зона Южна Америка в между-континентален плейоф в два мача на разменени гостувания. Победителят в общия резултат от тях се класира за Световното.

Участници 
43 от всички 46 национални отбори на АФК се включват в квалификациите. Ранглистата бе показана от АФК на 8 март 2011,  с допълнително класиране заради отказването на Гуам и Бутан.

Класирането определи отборите, които влизат в първия кръг на квалифкациите:
 Отборите класирани 1 – 5 място (отборите, които се състезаваха Световното първенство по футбол 2010 и в плейофния кръг) се класират за първата групова фаза.
 Отборите класирани 6 – 27 се класират за втория кръг на квалификации
 Отборите класирани 28 – 43 започват от първия кръг.

{|
!Започват от третия кръг  (Класирани 1-во до 5-о)
!Започват от втория кръг  (Класирани 6-о до 27-о)
!Започват от първия кръг  (Класирани 28-о до 43-то)
|- valign=top
|
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 Бележки
 Бруней бяха отсранени от ФИФА от септември 2009 до май 2011. Тяхното завръщане обаче се оказа твърде късно за да се включат в квалификациите.
 Бутан и Гуам не участват в Световното първенство по футбол 2014.

Първи етап 
Първият кръг включва 8 мача на разменено гостуване, включвайки 16-те най-слаби отбори от Азия. Победителите се класират за втория кръг.

Отборите са разделени в две урни. Урна 1 включва отборите от 28 – 35, Урна 2 – 36 – 43.

Мачове 
Жребия за Азиатските квалификации се състоя на 30 март 2011 в Куала Лумпур, Малайзия. Мачовете се играха на 29 юни и на 2 и 3 юли.

 Бележки
 Бележка 1: Малайзия се класира след повече голове на чужд терен.

Втори етап 
Вторият кръг включва 15 мача на разменено гостуване, включвайки 8-те победителя от първия етап и други 22 отбора класирани 6 – 27 място. Победителите се класират за третия кръг.

Отборите са разделени в две урни. Урна 1 включва отборите от 6 – 20, Урна 2 – 21 – 27 и 8-те победителя от първия етап.

† Победителите от първия етап.

Мачове 
Жребият за мачовете се състоя по същото време като първия етап.

Трети етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Четвърти етап

Група A

Група B

Пети етап 
Завършилите на трето място от двете групи се изправят един срещу друг в два мача на разменено гостуване. Победителя отива на бараж срещу завършилия на пето място в зона Южна Америка.

|}

Източници 

АФК